Барићи могу да буду:

 Барићи (Теслић), насеље у општини Теслић, Република Српка, БиХ
 Барићи (Вишњан), насеље у општини Вишњан, Истра, Република Хрватска